Bullen bezeichnet

als Ort:
 Fort Bullen in Gambia

als Person:
 Anne Bullen, besser bekannt als Anne Boleyn (1501/7–1536), zweite Ehefrau von Heinrich VIII von England
 Arthur Henry Bullen (1857–1920), englischer Literat und Herausgeber
 Grace Bullen (* 1997), norwegische Ringerin
 Jane Bullen (* 1948), britische Vielseitigkeitsreiterin
 Keith Edward Bullen (1906–1976), neuseeländischer Mathematiker, Geophysiker und Seismologe
 Lee Bullen (* 1971), schottischer Fußballspieler
 Luke Bullen (* 1973), englischer Musiker
 Marc Bullen (* 1982), australischer Australian-Football-Spieler
 Michael Bullen (* 1937), britischer Vielseitigkeitsreiter
 Mitchell Bullen (* 1991), australischer Bahnradsportler
 Nicholas Bullen (* 1968), englischer Rock-Musiker
 Peter Bullen (* 1970), belgischer Snookerspieler
 Tony Bullen (* 1931), britischer Eisschnellläufer
 William Bullen, englischer Cricket-Spieler des späten 18. Jahrhunderts

als Institution:
 die Polizei, siehe Polizeivollzugsbeamter#Der Ausdruck „Bulle“

Siehe auch:
 Bulle, Begriffsklärung
 Bullaeus (dort auch Bulläus)